Suisse kan syfta på:

 Confédération Suisse –  en förbundsrepublik i Centraleuropa, se Schweiz
 Suisse, Moselle – en kommun i Frankrike